AXIS – fumetto della Marvel Comics del 2014
 Axis – romanzo di Robert Charles Wilson del 2007
 Axis – census-designated place statunitense situato nello stato dell'Alabama
 Axis – singolo dei Pet Shop Boys del 2013
 Axis – genere della famiglia Cervidae
 Axis Percussion – azienda statunitense che produce pedali per batterie
 Axis: Bold as Love – album dei The Jimi Hendrix Experience del 1967